Јути има више значења:

 Јути (Индијанци), индијански народ
 Јути (Германи) (Јити), бивши германски народ